Alì Nannipieri – politico italiano
Luca Nannipieri – critico d'arte, storico dell'arte e scrittore italiano
Luisa Nannipieri – storica dell'arte e scrittore italiano
Maria Volpi Nannipieri – scrittrice e giornalista italiana